La Urbana peut désigner :

La Urbana : l'une des cinq paroisses civiles et l'une des six divisions territoriales de la municipalité de Cedeño dans l'État de Bolívar ;
 La Urbana : capitale de la paroisse civile de La Urbana, dans la municipalité de Cedeño dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme